В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Катарина Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Раффаеллу Реджі 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Катарина Малеєва (переможниця)
  Катаріна Ліндквіст (1-ше коло)
  Раффаелла Реджі (фінал)
  Лорі Макніл (2-ге коло)

 Емі Фрейзер (півфінал)
 Лариса Нейланд (чвертьфінал)
 Сьюзен Слоун (1-ше коло)
 Манон Боллеграф (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis